Rogas flavus (Baker), een schildwesp
 Rogas flavus (Chen & He), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing